O Abrantes Futebol Clube é um clube de futebol português, localizado na cidade de Abrantes, distrito de Santarém.

Realizava as  suas partidas no Estádio Municipal de Abrantes, com capacidade para 6.000 torcedores. As suas cores são azul e amarelo. Após dois anos inativo, o clube fechou o seu departamento de futebol, tornando-se apenas um clube social.

Histórico

Classificações

História 

O clube foi fundado em  14 de Dezembro de 1998 para colmatar o problema de não existir nenhum clube de futebol sénior na cidade  de Abrantes. e o seu actual presidente é Alberto Lopes. Na época de 2006-2007, disputa o campeonato nacional da 2ª Divisão - Série C. A ascensão deste clube tem sido notável, tendo subido da 2ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém para a 2ª Divisão Nacional.

Estádio 

A equipa de futebol disputa os seus jogos caseiros no Estádio Municipal de Abrantes.

Palmarés 

Campeão Distrital de Santarém da 2ª Divisão: 1
Campeão Distrital  de Santarém da 1ª Divisão: 1
Vencedor da Taça do Ribatejo
Vencedor da Supertaça Dr. Alves Vieira

Ligações externas 	
Página do clube	

Clubes de futebol de Abrantes
Clubes de futebol fundados em 1998
Fundações em Portugal em 1998